Немкова — женская форма русской фамилии .

Известные носительницы 
 Немкова, Любовь Георгиевна — абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу в самолётном спорте на СУ-26 в женском зачете (1986), народный депутат СССР (1989 1991)
 Немкова, Татьяна Ивановна (1937 года) — канатчица цеха № 5 сталепроволочноканатного производства Белорецкого металлургического комбината. Полный кавалер ордена Трудовой Славы.

См. также